Andreas Hansen (ur. 1966) – farerski piłkarz
 Andreas Lyager Hansen (ur. 1997) – duński żużlowiec